Ха́рри Мя́ннил (, , , Эстония — , , Коста-Рика) — крупный венесуэльский предприниматель эстонского происхождения, меценат и собиратель произведений искусства доколумбовой Америки; тщетно обвинялся Центром Симона Визенталя в причастности к убийству около ста евреев в период немецкой оккупации Эстонии.

Биография 
В 1938 году окончил Гимназию Густава Адольфа в Таллине, в 1939 году начал учёбу на экономическом факультете Тартуского университета.

Деятельность во время Второй мировой войны 
После нападения Германии на СССР летом 1941 года был спрятан еврейской женщиной Мириам Лепп от мобилизации в Красную Армию (Лепп была расстреляна нацистами 13 июля 1942 года).

В сентябре 1941 года поступил на работу в исполнявшую, в основном, бюрократические функции Инспектуру политической полиции при Управлении полиции и «Самообороны», являвшемся структурным подразделением созданного германскими оккупационными властями т. н. Эстонского самоуправления. Участвовал в допросах арестованных, в том числе евреев. В июне 1942 года был уволен по невыясненным причинам, после чего продолжил обучение в Тартуском университете.

Осенью 1943 года бежал в Финляндию, откуда в 1944 году выехал в Швецию. В интервью газете «Комсомольская правда» в 1999 году Харри Мяннил говорил, что работал в эстонской политической полиции конторским служащим и убежал из Эстонии от Гестапо, которое хотело его арестовать.

Деятельность после Второй мировой войны 
В феврале 1946 года приехал в Венесуэлу, где сделал успешную карьеру бизнесмена. В 1952 году получил венесуэльское гражданство.

Был соучредителем и руководителем одной из крупнейших в Венесуэле бизнес-империй — холдинга Grupo ACO (ACO-Group), после выхода из которого в 1994 году создал новую бизнес-империю Grupo Oriand.

Был знаком с бывшим президентом США Джеральдом Фордом и с миллиардером Дэвидом Рокфеллером. В 1979 году посетил Израиль, где встречался с Ариэлем Шароном.

В 1980-е годы состоял в дружеских отношениях с послом СССР в Венесуэле Вайно Вяльясом. В 1990 году впервые за послевоенное время посетил Эстонию, получив въездную визу в СССР на основании приглашения Вайно Вяльяса, занимавшего тогда пост первого секретаря Компартии Эстонии.

В 2003 году, после того, как в Венесуэле разразился политический кризис, предпринял неудачную попытку переехать в Коста-Рику, но власти центрально-американского государства не позволили ему въехать в страну, так как получили информацию из США о том, что в годы Второй мировой войны Мяннил служил в нацистской полиции.

Связи с Эстонией после распада СССР 
Мяннил сыграл и для Эстонии особую роль, будучи в 1991—1992 годы экспертом по экономическим вопросам при правительстве Эдгара Сависаара, о чём бывший глава эстонского кабинета министров подробно написал в своей книге «Премьер-министр». Мяннил являлся крестным отцом младшей дочери Эдгара Сависаара Росины.

В 1996 году Мяннил вместе с живущим в Швеции эстонским меценатом Хенри Радеваллом подарил городу Таллину 62 графических произведения эстонского художника Эдуарда Вийральта. 29 ноября 1996 года в здании Эстонской национальной библиотеки была открыта Галерея Эдуарда Вийральта, где экспонируются работы художника, принесённые в дар эстонской столице Мяннилом и Радеваллом.

В 1998 году Харри Мяннил совместно с Хенри Радеваллом, Таллинской мэрией и Эстонской национальной библиотекой учредил премию имени художника Эдуарда Вийральта (по случаю 100-летия последнего). Премия Эдуарда Вийральта присуждается один раз в четыре года как именитым, так и молодым художникам-графикам.

В 1997 году эстонский кинорежиссер Пеэп Пукс снял документальный фильм о Мянниле «Моя жизнь — открытая книга».

В последний раз Харри Мяннил посещал Эстонию в 2008 году, тогда он провел праздник Иванов день на хуторе председателя Центристской партии Эстонии Эдгара Сависаара, избранного в 2007 году во второй раз мэром Таллина.

В связи с кончиной Мяннила мэр Таллина и председатель Центристской партии Эдгар Сависаар выразил соболезнования его семье и близким.

Обвинения в причастности к убийствам евреев 
По утверждению директора иерусалимского отделения неправительственной организации Центр Симона Визенталя Эфраима Зуроффа, Мяннил имеет отношение к смерти, по меньшей мере, сотни евреев и присвоению их имущества.

Расследованием деятельности Мяннила во время Второй мировой войны занимались в разное время КГБ СССР, Полиция безопасности и Госпрокуратура Эстонии. В ходе всех трёх расследований не было обнаружено документальных доказательств участия Мяннила в убийствах евреев. Все обвинения против него базируются на показаниях беженцев в Швеции, которые сами ничего не видели, а ссылаются на разговоры и слухи.

Расследование деятельности Мяннила Полицией безопасности Эстонии 
Занимавший в тот период пост генерального директора Полиции безопасности Эстонии Юри Пихл в 1995 году послал в МВД письмо, в котором заверил, что все обвинения со стороны Центра Симона Визенталя в адрес Харри Мяннила безосновательны. В 1998 году Пихл сказал в интервью газете «Постимеэс», что никаких доказательств вины Мяннила не имеется.

Полиция безопасности Эстонии неоднократно заверяла, что Мяннил не причастен ни к одному из преступлений времен Второй мировой войны в оккупированной немцами Эстонии, и в его деятельности не было ничего преступного.

Личное 
Харри Мяннил, крещёный в детстве по лютеранскому обряду, после переезда в Венесуэлу перешёл в католичество.

В 1955 году женился на Масуэле де Эмпайре (), с которой имел четверых детей.

Брат геолога Ральфа Мяннила.

Являлся рыцарем Мальтийского ордена.

Был владельцем огромной коллекции произведений искусства доколумбовой Америки.

Мяннилу принадлежали фермы и ранчо в Коста-Рике.

Награды и звания 

{

}

 Кавалер венесуэльских орденов «Звезды Карабобо» и Франсиско Миранды
 Был награждён королём Швеции Орденом Полярной звезды
 Являлся почётным гражданином города Тибодо (штат Луизиана, США)

Примечания

Ссылки 
 Харри Мяннил отверг обвинения // Молодёжь Эстонии, 21.03.2001
 Умер известный бизнесмен Харри Мяннил // Novosti ERR, 12.01.2010

Предприниматели Венесуэлы
Выпускники Тартуского университета
Мальтийские рыцари
Выпускники Гимназии Густава Адольфа
Эстонские коллаборационисты

Выпускники Таллинского технического университета